Guillermo VIII Paleólogo (19 de julio de 1420 - 27 de febrero de 1483) fue marqués de Montferrato desde 1464 hasta su muerte en 1483.

Guillermo era el tercer hijo del marqués Juan Jaime de Montferrato y Juana de Saboya, heredó el marquesado tras la muerte de su hermano mayor Juan IV. Guillermo obtuvo gracias al emperador Federico III los territorios cedidos a Saboya en 1435. Guillermo sirvió como condottiero de Francisco Sforza y, más adelante, hizo de tutor del hijo de este. Cuando Galeazzo Maria Sforza fue asesinado, Guillermo ejerció de moderador para solventar la situación del Ducado de Milán.

Murió en Casale Monferrato, cuando media Italia estaba inmersa en la guerra de Ferrara, y fue sucedido por su hermano Bonifacio.

Matrimonios y descendencia 
Guillermo se casó en tres ocasiones, pero no llegó a tener ningún hijo varón legítimo:

De su matrimonio con María de Foix (1452-1467) hija de Gastón IV de Foix y de Leonor I de Navarra, tuvo a: 
 Juana (1466 - 1490), que fue la esposa de Ludovico II, marqués de Saluzzo, 
Con Isabel María Sforza (1456-1472) hija de Francisco I Sforza y de Blanca Maria Visconti tuvo a:
 Blanca (1472 - 1519), que fue la esposa de Carlos I de Saboya (1468-1490).
De su matrimonio con Bernarda de Brosse (1452-1485) hija de Juan III de Brosse y de Nicole de Blois tuvo a:
 Margarita (¿? - ¿?), que fue la esposa de Hector de Monteynard. 
Tuvo dos hijos ilegítimos conocidos de madres desconocidas:
 Aníbal (1460 - 1523) que fue señor de Frassinello.
 Lucrecia (1468 - 1508), casada con Reinaldo de Este.

Antepasados

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XV (Paleólogos)
Nacidos en Casale Monferrato
Fallecidos en Casale Monferrato